Да́льняя у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Дальняя улица — улица в Астрахани.
 Дальняя улица — улица в Вологде.
 Дальняя улица — улица в Гатчине.
 Дальняя улица — улица в Екатеринбурге.
 Дальняя улица — улица в Кирове.
 Дальняя улица — улица в Краснодаре.
 Дальняя улица -- улица в Красноярске.
 Дальняя улица — улица в Липецке (Матырский).
 Дальняя улица — улица в Москве.
 Дальняя улица — улица в Новосибирске.
 Дальняя улица — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Дальняя улица — улица в Зеленогорске;
 Дальняя улица — улица в Красном Селе.
 Дальняя улица — улица в Северодвинске.
 Дальняя улица — улица в Твери.
 В Томске:
 Дальняя улица — улица в Советском районе;
 Дальняя улица — улица в Светлом (Реженка);
 Дальняя улица — улица в Тимирязевском.

Украина 
 Дальняя улица — улица в Донецке.
 Дальняя улица — улица в Каменском.
 Дальняя улица — улица во Львове.

Казахстан 
 Дальняя улица — улица в Алма-Ате.

См. также 
Дальний переулок.